Шарлотта Мютсерс (, 2 ноября 1942, Утрехт) – нидерландская писательница, художник.

Биография 
Дочь историка искусства. Училась в Амстердаме, стала преподавателем. Параллельно занималась в художественной Академии  Геррита Ритвельда; получив диплом, в течение 10 лет преподавала в Академии.  Работала как иллюстратор в журналах, её работы выставлялись в музеях и галереях Амстердама, Харлема, Бреды. Писать начала в 40 лет.

На парламентских выборах 2006 выступила как кандидат от Партии защиты животных.

Книги 
 1983 - Het circus van de geest
 1985 - Hazepeper gevolgd door Napoleon, Sunt pueri pueri... en Varia (эссе)
 1986 - Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw (комикс)
 1988 - De markiezin (роман)
 1988 - Hanegeschrei (комикс)
 1990 - Kersebloed (эссе)
 1994 - Rachels rokje (роман)
 1996 - Paardejam (эссе)
 1999 - Zeepijn (новеллы)
 2002 - Bont. Uit de zoo van Charlotte Mutsaers
 2003 - Cheese!
 2008 - Koetsier Herfst (роман)
 2010 - Pedante pendules en andere wekkers (эссе)

Признание 
Премия Константейна Хёйгенса (2000), премия Питера Хофта (2010). Писательнице посвящён телевизионный документальный фильм Жизнь Шарлотты Мютсерс (2010).

Литература 
 Fik & Snik: over Charlotte Mutsaers, schilderes en schrijfster. Amsterdam: Meulenhoff, 2000
 Claeys E. Charlotte Mutsaers. Antwerpen: Vlabin, 2006
 Cornelissen N. Armando, Brakman, Mutsaers: over filosofie en literatuur. Zoetermeer: Klement, 2012

Ссылки 
 Официальный сайт , 

Писательницы Нидерландов
Современные художники Нидерландов
Эссеисты Нидерландов
Эссеисты по алфавиту
Художницы Нидерландов